Tushingham ist der Familienname folgender Personen:

 David Tushingham, englischer Dramaturg und Übersetzer
 Rita Tushingham (* 1942), britische Schauspielerin.